Ку́рземес () может означать:

 18-й батальон шуцманшафта «Курземес»
 проспект Курземес в Риге